Шантель Ивонн Вансантен (; ) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Шантель Ивонн Вансантен родилась в Луверне, Миннесота. В 15 лет Шантель начала карьеру фотомодели агентства «Page Parkes Management» в городе Даллас, снималась для журналов Teen Vogue и Seventeen. Во время обучения в колледже Далласа она также посещала курсы актёрского мастерства.

В 2005 году Шантель впервые появилась на телевидении в реалити-шоу канала BBC «Sports Illustrated: Swimsuit Model Search».

Позже стала сниматься в кино, получила известность благодаря фильмам «Ты и я» и «Пункт назначения 4», а также сериалу «Холм одного дерева», в котором снималась с 2009 по 2012 год.

Затем входила в основной актёрский состав сериалов «Преступные связи» (2014) и «Посланники» (2015).

В 2015—2016 годах сыграла Пэтти Спивот во втором сезоне сериала «Флэш».

С 2016 по 2018 год снималась в сериале «Стрелок».

В 2019 году озвучила одного из персонажей игры «Apex Legends».

С 2019 года снимается в сериале «Ради всего человечества».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Техасского христианского университета